Delfina – imię
 Delfina – wieś w woj. łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 delfina Francji – tytuł żony następcy tronu francuskiego